Gwynne est un nom propre anglais peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Gwynne (1974-), homme politique britannique ;
 Anne Gwynne (1918-2003), actrice américaine ;
 Fred Gwynne (1926-1993), acteur américain ;
 Haydn Gwynne (1957-), actrice britannique ;
 Horace Gwynne (1912-2001), boxeur canadien ;
 Michael C. Gwynne (1942-), acteur américain ;
 Nell Gwynne (1650-1687), actrice anglaise;
 Rupert Gwynne (1873-1924), homme politique britannique.

Toponyme 

 Gwynne, hameau (hamlet) du Comté de Wetaskiwin No 10, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Patronyme anglais